V soubojích 19. ročníku Moravskoslezské divize E 2009/10 (jedna ze skupin 4. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník odstartoval v sobotu 8. srpna 2009 úvodními dvěma zápasy 1. kola a skončil v neděli 13. června 2010 zbývajícími pěti zápasy 30. kola.

Nové týmy v sezoně 2009/10 
 Z MSFL 2008/09 sestoupilo do Divize E mužstvo FC Tescoma Zlín „B“.
 Z Přeboru Moravskoslezského kraje 2008/09 postoupilo vítězné mužstvo TJ Tatran Jakubčovice. 
 Z Přeboru Olomouckého kraje 2008/09 postoupilo vítězné mužstvo FK Mikulovice.
 SFC Opava „B“ získal divizní licenci od Města Albrechtic po sezoně 2008/09.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 10. a 11. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Havířov - Brumov 1:2, Brumov - Havířov 1:3.
 O pořadí na 14. a 15. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Hranice - Rýmařov 1:0, Rýmařov - Hranice 2:2.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Moravskoslezská divize E 2009/10 ve výsledcích jednotlivých kol, fotbal.idnes.cz

Divize E
Fotbal v Česku v roce 2009
Fotbal v Česku v roce 2010